De Omroepman van het Jaar of Omroepvrouw van het Jaar is een jaarlijks uitgereikte prijs voor de meest toonaangevende televisie- of radiopersoonlijkheid van dat jaar in Nederland, uitgeroepen door een redactie van mediavakblad Broadcast Magazine. De prijs werd in 1991 voor het eerst uitgereikt en is in 2019 voor de 29e keer uitgereikt. Van de 29 keer dat de prijs is uitgereikt betrof dit 24 keer de prijs Omroepman van het Jaar en vijf keer Omroepvrouw van het Jaar. In 2000 ging de prijs naar twee mannen.

Nadat winnaar André van Duin in 2021 aangaf dat er nog steeds over een man/vrouw gesproken wordt in een tijd van inclusie en het wellicht beter mens kon worden, werd in december 2022 bekendgemaakt dat de naam van de prijs vanaf 2022 wijzigt in Mediapersoon van het Jaar.

Lijst 
 1991: Boudewijn Paans
 1992: Aart Geurtsen
 1993: Freddy Thyes
 1994: Lejo Schenk
 1995: Paul Witteman
 1996: Fons van Westerloo
 1997: Joop van den Ende
 1998: Burny Bos
 1999: John de Mol
 2000: Frits Barend & Henk van Dorp
 2001: Arthur Valkieser
 2002: Cathy Spierenburg
 2003: Peter R. de Vries
 2004: Gerard Timmer
 2005: John de Mol
 2006: Paul de Leeuw
 2007: Ton F. van Dijk
 2008: Tina Nijkamp
 2009: Linda de Mol
 2010: Erland Galjaard
 2011: John de Mol
 2012: Matthijs van Nieuwkerk
 2013: Bert Habets
 2014: Jan Slagter
 2015: Humberto Tan
 2016: Floortje Dessing
 2017: Eva Jinek
 2018: Beau van Erven Dorens
 2019: Jeroen Pauw
 2020: Frans Klein
 2021: André van Duin

Nederlandse prijs
Mediaprijs